Il Bò – rivista politica italiana
 Bò – cognome italiano
 Lodovico Bò – architetto italiano